Надя Мурад Басе Таха (, , род. 1993, Кочо, Ирак) — иракская правозащитница езидского происхождения, Посол доброй воли Управления ООН по наркотикам и преступности, лауреат премии Вацлава Гавела по правам человека и премии Андрея Сахарова за свободу мысли совместно с Ламией Аджи Башар. Лауреат Нобелевской премии мира 2018 года.

Включена журналом Time в список ста самых влиятельных людей мира 2016 года. Иракское правительство, отметив роль Нади Мурад в донесении до мирового сообщества информации об угрожающем положении езидских женщин на территории, контролируемой Исламским государством, номинировало её на присуждение Нобелевской премии мира ещё в 2016 году.

Биография

Ранние годы 
Надя Мурад родилась в 1993 году в поселке Кочо недалеко от города Синджар на севере Ирака в регионе компактного проживания езидов. Семья занималась сельским хозяйством; кроме Нади, в семье было ещё 10 детей: 8 сыновей и 2 дочери. В 2003 году Надя осталась без отца.

Образование получила в местной школе. В детстве интересовалась историей и хотела стать педагогом. После получения среднего образования планировала поступить в университет, однако, вследствие захвата посёлка боевиками ИГИЛ не смогла доучиться последний год.

Рабство 
После захвата Кочо Исламским государством в августе 2014 года Надя стала жертвой преследования езидов террористами. Вместе с группой молодых женщин, среди которых в том числе были три её племянницы, была вывезена и обращена в сексуальное рабство. Удерживалась в городе Мосул, откуда совершила неудачную попытку побега, за что подверглась пыткам. Была перепродана в рабство несколько раз. Оказавшись в городе Бахдида, в ноябре 2014 года смогла сбежать от рабовладельцев после трёх месяцев плена.

Благодаря помощи случайной семьи Надя смогла выехать в Киркук к своему брату, который находился в лагере беженцев. Позже попала в лагеря в городе Дахук, откуда вместе с 1000 другими беженцами добралась до Германии, где живёт сейчас с одной из своих сестер.

Семья 
После смерти отца в 2003 году жила с матерью, 8 братьями и 2 сестрами. После захвата Кочо исламисты убили её мать, шестерых её родных и пятерых двоюродных братьев, и многих других родственников за отказ принять ислам. Сёстры также были проданы в рабство.

Из семьи Нади смогли выжить 2 брата и 2 сестры. Братья и одна из сестёр сейчас находятся в лагере беженцев в Иракском Курдистане, ещё одна сестра — в Германии. Сестры Нади были выкуплены родственниками из рабства, кроме того, одной из её племянниц также удалось совершить побег от рабовладельцев, судьба двух других остается неизвестной.

Общественная работа

Награды 
 Премия Андрея Сахарова за свободу мысли в 2016 году (вместе с Ламией Аджи Башар).
 Премия имени Вацлава Гавела по правам человека 2016 года.
 Нобелевская премия мира (2018).

Примечания

Цитаты 

Персоналии:Исламское государство
Правозащитники Ирака
Жертвы похищений
Лауреаты премии имени Сахарова
Лауреаты Нобелевской премии мира
Лауреаты Нобелевской премии из Ирака
Лауреаты Нобелевской премии по алфавиту
Лауреаты премии имени Вацлава Гавела
Женщины — нобелевские лауреаты